Splitgerber ist der Familienname folgender Personen:

 August Splitgerber (1844–1918), deutscher Maler
 Christine Splitgerber, deutsche Malerin
 David Splitgerber (1683–1764), preußischer Unternehmer und Bankier
 David von Splitgerber (1741–1826), Jägermeister im Dienste des Prinzen Ferdinand von Preußen
 Frederik Louis Splitgerber (1801–1845), niederländischer Reisender und Pflanzensammler
 Fritz Splitgerber (1876–1914), deutscher Maler

Siehe auch:
 Bank- und Handelshaus Splitgerber & Daum